Doëseb bzw. Doeseb bezeichnet:
 Axali Doëseb (* 1954), namibischer Musiker, Dirigent und Komponist
 Johnny Doeseb (* 1975), namibischer Geschäftsmann und Eigentümer des Eleven Arrows F.C.